Исаа́к (Исаа́кий) Комни́н () — нескольких членов династии Комнинов:
 Исаак I Комнин () — император Византии (1057—1059)
 Исаак Комнин (севастократор) (1050 — 1102/1104) — брат византийского императора Алексея I Комнина
 Исаак Комнин (сын Алексея Комнина) (1093 — после 1152) — сын византийского императора Алексея I Комнина
 Исаак Комнин (сын Иоанна II) (1113 — после 1154) — сын византийского императора Иоанна II Комнина
 Исаак Комнин (император Кипра) () — император Кипра (1184—1191)